Nikelin může znamenat:

 nikelin (slitina) – slitina mědi, niklu a manganu, užívaná na odporové dráty
 nikelin (nerost) – nerost obsahující nikl a arsen
 nikelin (ruda) – niklová ruda